Михаэль Кольман (; род. 11 января 1974 года в Хагене, ФРГ) — немецкий теннисист; полуфиналист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2010); победитель пяти турниров ATP в парном разряде.

Биография 
Один из двух сыновей Райнера и Уллы Кольманов; его брата зовут Штефан. Оба брата пробовали себя в теннисе: Михаэль впервые взял ракетку в руки в восемь лет.

С супругой Вероникой официально оформил отношения 7 декабря 2012 года.

Спортивная карьера 
В соревнованиях среди четырнадцатилетних дошёл до полуфинала одиночного турнира Orange Bowl, позже выиграл национальный чемпионат Германии среди шестнадцатилетних. Во взрослом теннисе за семь лет поднялся в первую сотню одиночного рейтинга. Его самые удачные турниры в этом разряде пришлись на соревнования серии «челленджер», где на рубеже веков выиграл несколько титулов на грунтовых и хардовых кортах; на более крупных турнирах редко проходил хотя бы два круга. На соревнованиях серии большого шлема Кольман семь раз играл в основной сетке, но лишь один раз — в самой первой попытке — на Открытом чемпионате США 1998 года, смог пробиться в третий круг.

В соревнованиях мужских пар c 1998 по 2013 год полсотни раз сыграл в основных сетках турниров Большого шлема, долгое время держался в числе ста сильнейших теннисистов рейтинга и время от времени отмечался в финалах соревнований основного тура ATP. 19 раз был в титульных матчах на подобном уровне (сыграв на этой стадии на всех возможных покрытиях) и выиграл пять титулов — наиболее удачными оказались альянсы с Юлианом Ноулом и Александром Васке (по два титула в четырёх попытках). Оба главных успеха на турнирах Большого шлема связаны со случайными объединениями — на Ролан Гаррос-2007 он и Райнер Шуттлер добрались до четвертьфинала, переиграв во втором круге третьих сеянных — Мартина Дамма и Леандра Паеса, а три года спустя — уже в тандеме с Яркко Ниеминеном — добрался до полуфинала в Австралии. Пик карьеры Кольманна пришёлся на 2006—2007 годы, когда он четырежды играл в финалах турниров ATP, сыграл в четвертьфинале на французском соревновании Большого шлема и занял в начале марта 2007 года высшую в своей карьере 27-ю строчку в рейтинге.

Услуги Колмана как парного игрока были часто востребованы руководством различных немецких сборных: он неоднократно играл в дюссельдорфском командном кубке мира (дойдя в 2006 году до финала), а также принимал участие в Кубке Дэвиса, где несколько раз ему выпадал шанс сыграть и в одиночных матчах.

В 2013 году завершил карьеру, заняв тренерскую должность в системе Немецкой теннисной федерации.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (19)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (14)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Германии
Чемпионы Германии по теннису